«Кукуруза зелена» () — кинофильм режиссёра Ирвинга Рэппера, вышедший на экраны в 1945 году. Экранизация одноимённой полуавтобиографической пьесы Эмлина Уильямса. Лента получила две номинации на премию «Оскар» — за лучшую мужскую роль второго плана (Джон Долл) и за лучшую женскую роль второго плана (Джоан Лорринг).

Сюжет 
Немолодая образованная англичанка Лилли Моффат решает обосноваться в небольшом валлийском городке. Узнав, что местные дети вынуждены с двенадцати лет работать на угольных шахтах, она заявляет, что создаст здесь школу и прервёт вековую традицию безграмотности и невежества. Своими помощниками и учителями она назначает бывшего конторского служащего мистера Джонса и старую деву мисс Ронберри. Однако владельцы шахты и местный помещик настроены резко против этого предприятия, поскольку оно грозит им падением прибыли. В отчаянии, мисс Моффат подумывает отказаться от своей затеи, однако в этот критический момент она знакомится с молодым шахтёром Морганом Эвансом, в котором чувствуются большие способности. Надежда в её душе возрождается, и вскоре школа принимает первых учеников. С Морганом же мисс Моффат начинает заниматься индивидуально...

В ролях 
 Бетт Дейвис — мисс Лилли Моффат
 Джон Долл — Морган Эванс
 Найджел Брюс — сквайр
 Рис Уильямс — мистер Джонс
 Милдред Даннок — мисс Ронберри
 Розалинд Айван — миссис Уотти
 Джоан Лорринг — Бесси Уотти
 Артур Шилдс — Глин Томас
 Гвинет Хьюз — Сара
 Томас Лоуден — старый Том

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы США
Экранизации пьес США
Фильмы о школе
Фильмы на английском языке
Фильмы Ирвинга Рэппера